

Chimica 
 ZrN – formula chimica del nitruro di zirconio

Codici 
 ZRN – vecchio codice valutario ISO 4217 del Nuovo Zaire (ora sostituito dal Franco congolese-CDF), ex valuta dello Zaire

Mineralogia 
 Zrn – abbreviazione di zircone

Note